Die Abkürzung HVM bezeichnet:
 den Honorarverteilungsmaßstab der Kassenärztlichen Vereinigungen bzw.  Kassenzahnärztlichen Vereinigungen, der im Benehmen mit den Krankenkassen autonom beschlossen wird.
 High Volume Manufacturing, Großserienfertigung
 den Handball-Verband Mittelrhein, einen Landesverband des Westdeutschen Handball-Verbandes
 die Handlungsvollmacht
 die Schnittstelle Hardware Virtual Machine im Bereich der virtuellen Maschine Xen
 Helden von morgen, eine Castingshow des ORF
 Historisches und Völkerkundemuseum St. Gallen

HVM